Храм Положения Ризы Господней — название православных храмов, освящённых в честь праздника Положения честной Ризы Господа Иисуса Христа в Москве, в Успенском соборе.

Обиходные названия: церковь Ризоположения, Ризположенская церковь, Ризположенский собор.

 Собор Положения Ризы Господней в Богородичном Всехсвятском монастыре — в Болхове Орловской области (утрачен).
 Церковь Ризоположения на Золотых воротах — во Владимире.
 Храм Ризоположения на Донской — в Москве.
 Церковь Ризоположения — в селе Ризское Смоленской области.
 Церковь Ризоположения на Мжаре — в Суздале.

См. также 
 Храм Положения Ризы Божией Матери